USS Hornet ha sido el nombre recibido por ocho buques de la Armada de los Estados Unidos, el nombre, hace mención a un avispón.

 , balandra armada con 10 cañones dada de alta en 1775, que sirvió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue capturada por la Marina Real Británica en 1777.
  fue una balandra de 10 cañones, y tomó parte en la Guerra de Trípoli. Fue vendida el 3 de septiembre de 1806.
 , bergantín aparejado de balandra botado el 28 de julio de 1805, hundido durante una tormenta el 10 de septiembre de 1829 en Tampico, Mx.
 , goleta armada con cinco cañones utilizada como buque-despacho entre 1814 y 1820.
 , vapor de ruedas, originalmente fue le buque rompre-bloqueo confederado CSS Lady Stirling, fue dado de alta en la US Navy el 25 de abril de 1865 tras su captura por las tropas unionistas, convirtiéndose en el primer buque propulsado a vapor de la US Navy. Fue vendido en 1869.
 , yate Alicia convertido en cañonero y dado de alta en la US Navy durante la guerra hispano-estadounidense. Fue dado de alta el 12 de abril de 1898 y realizó operaciones en Cuba, fue dado de baja el 18 de marzo de 1910.
 , portaaviones de la clase Yorktown, dado de alta el 20 de octubre de 1941, lanzó el ataque aéreo de Doolittle en 1942, luchó en la batalla de Midway, y fue hundido en la batalla de las Islas Santa Cruz del 26 de octubre de 1942.
 , portaaviones de la clase Essex originalmente destinado a llamarse Kearsarge, pero fue renombrado en honor del CV-8 y permaneció activo durante el resto de la Segunda Guerra Mundial, se preserva como buque museo en Alameda, California.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos